

Persone 
Alberto Vassallo di Torregrossa – arcivescovo italiano
Alessio Vassallo – attore italiano
Ángel Daniel Vassallo – cestista portoricano
Angelo Vassallo – politico italiano
Antonio Maria Vassallo – pittore italiano
Ernani Vassallo – calciatore italiano
Ernesto Vassallo – giornalista, avvocato e politico italiano
Federico Vassallo – cantautore italiano
Franco Vassallo – baritono italiano
Gabriele Vassallo – pallanuotista italiano
Gerolamo Vassallo – medaglista italiano
Gian Orlando Vassallo – cineasta italiano
Giuseppe Vassallo – ex giocatore di calcio a 5 e allenatore di calcio a 5 italiano
Gustavo Vassallo – calciatore peruviano
Gustavo Vassallo – schermidore argentino
Italo Vassallo – ex calciatore etiope naturalizzato eritreo di origine italiana, fratello di Luciano
Jesse Vassallo – ex nuotatore portoricano
Luciano Vassallo – calciatore etiope naturalizzato italiano, fratello di Italo
Luigi Arnaldo Vassallo – giornalista italiano
Martín Vassallo Argüello – ex tennista argentino
Nicla Vassallo – filosofa italiana
Rosario Pasqualino Vassallo (1861-1950) – politico italiano
Rosario Pasqualino Vassallo (1884-1956) – politico italiano
Salvatore Vassallo – politico e politologo italiano
Vincent Vassallo – ex calciatore maltese
Willie Vassallo – ex calciatore maltese

Altro 
 Vassallo – istituzione feudale medievale
 Vassallo minore – istituzione feudale medievale
 Palazzo Vassallo – edificio di Licodia Eubea